Золото́й Рог может означать:

Гидроним 
 Золотой Рог — залив, впадающий в пролив Босфор (Стамбул, Турция).
 Золотой Рог — бухта в заливе Петра Великого, Японского моря (Владивосток, Россия).
 См. также Золотой Рожок — ручей, нижний левый приток реки Яузы.

Топоним 
 Золотой Рог () — посёлок в Хальчанском сельсовете Ветковского района Гомельской области Белоруссии.
 Золотой Рог — посёлок, Покровский район, Орловская область, Россия.

Во Владивостоке 
 «Золотой Рог» — еженедельная газета, издающаяся во Владивостоке.
 «Золотой Рог» — гостиница и театр во Владивостоке в 1870—1980 годах.

Художественный фильм 
 Золотой рог — советский художественный фильм 1948 года, режиссёр Ефим Арон.

См. также 
 Златорог  
 Золотой рожок